Alhambra (bier), een Spaans bier
 Alhambra (bioscoop), een voormalige bioscoop in Amsterdam
 Alhambra (fort), een middeleeuws paleis en fort van de Moorse heersers van het Koninkrijk Granada in Andalusië (Zuid-Spanje).
 Alhambra (Ciudad Real), een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
 Alhambra (Californië), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Californië.
 Alhambra (Illinois), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Illinois.
 Alhambra (theater), een voormalig theater in Brussel.
 Alhambra (Coolsingel)